Кагаде́ев — русская фамилия. Известные носители:

 Кагадеев, Андрей Владимирович (род. 1961) — советский и российский рок-музыкант, бас-гитарист, актёр основатель и лидер группы «НОМ» и «НОМ-Жир».
 Кагадеев, Сергей Владимирович (1964—2014) — советский и российский рок-музыкант и актёр, участник группы «НОМ», лидер группы «Евро-НОМ».